Samsung SGH-D880 DuoS — це слайдер, який підтримує одночасну роботу з двома SIM-картами. Модель має окрім можливості спілкуватися його власнику одночасно у двох операторів (або мати два номери одного оператора). Крім того, модель SGH-D880 оснащена 3х МП камерою з автофокусом, підтримкою бездротової технологією Bluetooth і великим 2,3-дюймовим екраном.

Характеристики 

Загальні
 Виробник: Samsung
 Рік випуску: жовтень 2007
 Категорія: іміджевий
 Корпус: Слайдер
 Тип антени: Вбудована
 Підтримувані мережі: GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
 Положення серед лінії Samsung: над Samsung SGH-D900
 Конкуруючі апарати: Fly B700
 2.3 "дисплей, виконаний за технологією TFT, має роздільну здатність 240 х 320 (QVGA) крапок і здатний відображати до 262144 кольорів
 Акумулятор Li-ion 1200 мАг
 Розміри 104 x 51×18,9 мм

Пам'ять
 Слот для карт пам'яті формату MicroSD (Transflash) (до 2 Гб)
Функції дзвінка
 Вібродзвінок
 Поліфонічні мелодії дзвінка, 40-тональна поліфонія
 Гучний зв'язок
 MP3 мелодії як дзвінок
SMS 
 SMS, MMS, E-mail
 Інтелектуальне введення тексту Т9
Камера
 Вбудована 3.0-Мпікс. CMOS камера
 Автофокус
 Запис відео
Мультимедіа
 Java MIDP 2.0
 Ігри
 Музичний плеєр з підтримкою форматів MP3, AAC +, WMA
 FM стерео радіо
Комунікаційні можливості
 GPRS
 EDGE
 Bluetooth 2.0 з A2DP
 USB 2.0
 WAP 2.0
 Синхронізація з ПК
Органайзер і додаткові функції
 Одночасне використання двох SIM-карт
 Розпізнавання візитних карток
 Мобільний друк (BPP, PictBridge)
 Будильник
 Календар
 Час і дата
 Калькулятор

Див. також 
 Samsung SGH-D500
 Samsung SGH-D600
 Samsung SGH-D700
 Samsung SGH-D710
 Samsung SGH-D720
 Samsung SGH-D900i

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D880 DuoS  
 Характеристики телефону Samsung SGH-D880 DuoS  

Стільникові телефони Samsung
Мобільні телефони, представлені в 2007 році